Bozo est un prénom serbe de genre masculin.

Božo Bakota (1950–2015), footballeur croate,
Božo Biškupić (1938 -), personnalité politique croate,
Božo Broketa (1922–1985), footballeur yougoslaven,
Božo Đumić (1992 -), basketteur serbe,
Božo Đurković (1972 -), footballeur serbe,
Božo Janković (1951–1993), footballeur serbe,
Božo Koprivica, essayiste, et écrivain du Monténégro,
Božo Kos (1931–2009), artiste slovène,
Božo Kovačević (footballeur) (1979 -), footballeur autrichien
Božo Kovačević (personnalité politique) (1955 -), ambassadeur croate en Russie de 2004 à 2009,
Božo Ljubić (1949 -), personnalité politique,
Božo Milić (1981 -), footballeur monténégrin,
Božo Nikolić (1946–2010), personnalité politique croate,
Božo Petrov (1979 -), personnalité politique croate,
Božo Škerlj (1908–1961), anthropologiste slovène,
Božo Vuletić (1958 -), joueur de water polo aux Jeux olympiques de 1984.

Voir aussi 
 Prénoms slaves

Bozo